Kavgolovo () è
 un piccolo villaggio a circa 10 km a ovest della stazione di Toksovo (rajon Vsevoložskij, nell'oblast' di Leningrado, Russia);
 una stazione ferroviaria (sulla linea San Pietroburgo - Priozersk) vicino alla riva del Lago Kavgolovsky nella parte settentrionale del villaggio di Toksovo;
 una stazione sciistica che sorge nel territorio di Toksovo, ad est della suddetta stazione ferroviaria di Kavgolovo. Alcune gare disputate a Kavgolovo (Toksovo) sono state registrate dalla Federazione Internazionale Sci come svolte a Leningrado o a San Pietroburgo. Specializzata nello sci nordico, è attrezzata con piste per lo sci di fondo e il trampolino Kavgolovo. Ha ospitato i Campionati mondiali juniores di sci nordico 1973 e numerose tappe della Coppa del Mondo di combinata nordica e della Coppa del Mondo di sci di fondo.

Сoordinate geografiche di Kavgolovo -
villaggio: 60°10′55″N, 30°25′38″E;
stazione ferroviaria: 60°10′23″N, 30°31′32″E;
trampolino: 60°09′55″N, 30°32′50″E.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  
  

Stazioni e comprensori sciistici russi
Toksovo